Премия «Хью́го» за лучший роман () ежегодно вручается с 1953 года на Всемирном конвенте любителей фантастики «Worldcon», кроме 1954 и 1957 годов, за лучшие произведения, написанные в жанре научной фантастики или фэнтези и опубликованные или переведённые на английский язык в предыдущем календарном году. Художественное произведение определяется организаторами премии как роман, если его текст содержит 40 000 и более слов. Лауреатам вручается статуэтка, изображающая взлетающую ракету.

Номинантов и победителей выбирают зарегистрированные участники конвента «Worldcon», вечерняя презентация которого является его центральным событием. Процесс отбора проводится методом преференциального голосования с пятью номинантами, исключая ситуации с ничейным результатам. В бюллетени указываются пять наиболее номинируемых членами жюри произведений этого года, а число соискателей на премию неограниченно. С 1953 по 1958 год учитывались лишь романы, занявшие первое место, и только с 1959 года в хронику стали заносить всех пятерых кандидатов. Мероприятия «Worldcon», как правило, проходят ближе к началу сентября и проводятся ежегодно в разных городах по всему миру.

Больше всего премий в этой номинации получили Роберт Хайнлайн, Лоис Буджолд, Айзек Азимов, Вернор Виндж, Конни Уиллис и Н. К. Джемисин. Роберт Хайнлайн был номинантом 11 раз, получил рекордные пять премий. Лоис Буджолд номинировалась 10 раз, получила четыре премии. Айзек Азимов номинировался 6 раз, победив 3 раза. Вернор Виндж и Конни Уиллис номинировались по 5 раз и выиграли по 3 премии каждый. Н. К. Джемисин выиграла три премии подряд (2016, 2017, 2018). Роберт Силверберг был номинирован 9 раз, но не получил премию в этой номинации ни разу.

Победители и финалисты

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

«Ретро-Хьюго» 
Начиная с 1996 года на конвенте «Worldcon» появилась так называемая премия «Ретро-Хьюго», которая присуждается спустя 50, 75 и 100 лет при условии, что произведение ранее не было награждено. На данный момент «Ретро-Хьюго» вручались пять раз для романов 1939, 1941, 1946, 1951 и 1954 годов. Таки образом каждая награда была вручена 50 или 75 лет спустя оригинального конвента.

Примечания 

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт премии Хьюго
 Список номинантов премии Хьюго  в журнале Локус

Премия Хьюго
Фантастические романы